Personen:
Thomas Edison, Amerikaans zakenman en uitvinder
Edison Flores, Peruviaans voetballer
Edison Méndez, Ecuadoraans voetballer

Plaatsen:
Edison (Georgia)
Edison (Nebraska)
Edison (New Jersey)
Edison (Ohio)
Edison (Washington)

Overige:
Edison (elektriciteitsbedrijf), een Italiaans elektriciteitsbedrijf
Edison (film), Amerikaanse miniserie
Edison (muziekprijs), een Nederlandse muziekprijs
Edison Award (India), prijs voor de Tamiltalige filmindustrie in India
Edison Medal, een onderscheiding van het Institute of Electrical and Electronics Engineers